HD 6114 — белая звезда главной последовательности, находящаяся в созвездии Андромеда на расстоянии приблизительно 313,32 св. лет от Земли. Является двойной или кратной звездой.По состоянию на 2007 год, радиус звезды оценивается в 2,53 солнечного радиуса. Радиальная скорость звезды составляет 2,4 ± 2,8 км/с. Планет у HD 6114 обнаружено не было. Звезда видима невооружённым глазом на ночном небе.

Примечания 

Звёзды по алфавиту
Звёзды A-класса
Андромеда (созвездие)
Звёзды созвездия Андромеды
Белые звёзды главной последовательности